Binokor Taszkent – klub hokeja na lodzie
 Binokor Taszkent – klub piłki nożnej